Resident Evil 2, segundo jogo eletrônico da série Resident Evil
 Resident Evil 2 (jogo eletrônico de 2019), recriação do jogo eletrônico Resident Evil 2
 Resident Evil: Apocalypse, segundo filme da série Resident Evil

Desambiguações de cinema